Carpool kan avse

 Carpool (film) – en amerikansk komedifilm från 1996
 Carpool Karaoke – en återkommande programdel i The Late Late Show with James Corden

Se även
  Bilpool